Виктор Иванович Гребенюк (12 апреля 1947, Джамбул — 16 февраля, 1990, Москва) — советский кинооператор, сотрудник Дальтелефильма, НовосибирскТелефильма и Западно-Сибирской киностудии, автор кинооператорских работ для документальных фильмов о Чернобыльской аварии.

Биография 
Родился 12 апреля 1947 года в Джамбуле. Окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище, проходил кинооператорские курсы при ВГИКе.

Сначала был сотрудником «Дальтелефильма». С 1977 года жил в Новосибирске, где первое время работал в «Новосибирсктелефильме», а с 1986 года — на Западно-Сибирской киностудии.

Работа в Чернобыле 
В 1986 и 1988 годах проводил сьёмки в зоне Чернобыльской аварии.

Виктор Гребенюк — автор широко известного и единственного видео с катастрофой военного вертолёта, который упал на стройплощадку «Саркофага»; впоследствии эти трагические кадры попали во многие документальные и художественные картины.

Кинокамеру, использованную оператором в Чернобыле, законсервировали в бетоне из-за высокого уровня излучения.

Гребенюк принимал активное участие в основании Сибирского регионального союза «Чернобыль».

Гибель 
Погиб в 1990 году во время подготовки известного путешественника Фёдора Конюхова к экспедиции на Северный полюс.

Фильмография 
 «С якоря сниматься» (1971);
 «Морская пехота» (1973);
 «Крылатые моряки» (1975);
 «Бурятский гобелен» (1982);
 «Дорога в будущее» (1986);
 «Биография для прокурора» (1988);

Фильмы о Чернобыльской аварии 
 «Чернобыль. Осень 86-го»;
 «Чернобыльская богоматерь»;
 «Чернобыльские барды»;
 «Зона полугласности»;
 «Ликвидация 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС».

Награды 
Творчество кинооператора отмечено дипломами и призами фестивалей «Янтарная волна», «Человек и море», Всесоюзного фестиваля (Ленинград) и т. д. Виктор Гребенюк удостен посмертно ордена Мужества.

Примечания 

Персоналии:Западно-Сибирская киностудия
Выпускники Морского государственного университета имени Г. И. Невельского
Кинооператоры СССР